Flieder bezeichnet:

verschiedene Pflanzen:
 Flieder, eine Pflanzengattung aus der Familie der Ölbaumgewächse
 insbesondere Gemeiner Flieder
 Sommerflieder, eine Pflanzengattung aus der Familie der Braunwurzgewächse
 Kalifornischer Flieder, eine Pflanzenart aus der Familie der Kreuzdorngewächse
 Schwarzer Flieder (Fliederbeeren), siehe Schwarzer Holunder
 Persischer Flieder, siehe Zedrachbaum

 die Farbe des Flieders, siehe Violett

Flieder ist der Familienname von: 
 Paul Flieder (1953–2010), österreichischer Opernregisseur und Journalist

Siehe auch:
 Lilac (engl. für Flieder)